Amette ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Pierre Amette (* 1943), französischer Schriftsteller
 Léon-Adolphe Amette (1850–1920), Erzbischof von Paris und Kardinal